Elpénor est un compagnon d'Ulysse dans la mythologie grecque ;
 Elpénor est un roman de Jean Giraudoux (1919) ;
 Elpénor est un poème symphonique d'Albert Roussel (1937).

Voir aussi 
 Syndrome d'Elpénor